Neoklassik bzw. neoklassisch steht für:
 Neoklassik, Denkschule der Wirtschaftswissenschaft, siehe Neoklassische Theorie
 Neoklassische Produktionsfunktion
 Lada Neoklassik, Konzeptfahrzeug von Lada

Musik:
 Neoklassik, Musikform aus dem Dark-Wave-Umfeld, siehe Dark Wave #Neoklassik
 Neoklassik, Musikrichtung des 21. Jhs., siehe Neoklassik (Musik)
 Neoklassischer Metal, ein Metal-Subgenre

Siehe auch:
 Neoklassizismus